Les Ingelgeriens sont un lignage de la noblesse franque, qui établit l'autonomie et la puissance du comté d'Anjou entre 930 et 1060, profitant des luttes entre les derniers Carolingiens et les Robertiens, ancêtres des Capétiens.

Nom du lignage 
Le terme désigne au sens strict les membres de la famille de Ingelger en ligne agnatique, c'est-à-dire issus de ce dernier par les hommes.

Ingelger fut vicomte d'Angers à la fin du .

Ce lignage est aussi parfois appelé les Foulque-Geoffroy d'Anjou, du fait de la fréquence de ces deux prénoms en son sein. On l'appelle parfois la première maison d'Anjou même si les Robertiens se transmirent héréditairement le comté d'Anjou avant les Ingelgériens.

Naissance du lignage 
Ingelger, ancêtre éponyme des Ingelgériens, fut un proche de Robert le Fort. Son fils  fut également un proche des Robertiens qui tenaient le comté d'Anjou depuis Robert le Fort. D'abord vicomte d'Angers, il en devint comte après que le chef du lignage robertien, Hugues le Grand, l'eut reconnu comme tel en 930.

Les Ingelgériens s'émancipèrent peu à peu des Robertiens et en 958,  le Bon se déclara « comte par la grâce de Dieu ».

D'Ingelger à Foulques Nerra, l'histoire et la généalogie des Ingelgeriens nous est parvenue par un texte écrit de 1100 à 1140 par un moine angevin, à la demande de Foulques le Réchin, pour garder la mémoire des récits de son oncle Geoffroy Martel: "la Chronique des exploits des Comtes d'Anjou".

Extinction et postérité du lignage 
Le dernier comte d'Anjou de la lignée des Ingelgériens c'est-à-dire issu agnatiquement d'Ingelger s'éteignit en 1060, avec la mort de .

Cependant, Ermengarde d'Anjou, sœur de  et héritière des Ingelgériens épousa le comte du Gâtinais , formant la maison de Gâtinais-Anjou.

Leur arrière-petit-fils, le comte  en épousant Mathilde de Normandie, fonda la dynastie Plantagenêt, issue cognatiquement des Ingelgériens.

Arbre généalogique

Lignée agnatique

Lignée cognatique

Notes et références 

Famille noble française
Noblesse franque